Llano de la Parota kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Llano de la Parota, Acatepec, Guerrero, 
 Llano de la Parota, Metlatónoc, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar